Cersei Lannister é uma personagem fictícia dos livros da série A Song of Ice and Fire, escritos pelo autor norte-americano George R. R. Martin. Ela também é uma das personagens principais da adaptação televisiva Game of Thrones, do canal HBO, onde é interpretada pela atriz britânica Lena Headey. Cersei é introduzida em ambas as mídias como um membro da Casa Lannister, uma das mais ricas e poderosas famílias do reino de Westeros. 

Na história, Cersei Lannister é a rainha consorte e a esposa do Rei Robert Baratheon dos Sete Reinos de Westeros. O seu pai, Tywin Lannister, arranjou esta união após a sua tentativa de entregá-la em casamento ao príncipe Rhaegar Targaryen ter falhado. Com a queda da dinastia Targaryen durante uma rebelião pela disputa doTrono de Ferro, Tywin então tornou-se um conselheiro do rei Robert, cujo maior interesse na união era saber que a riqueza e o poder dos Lannister o ajudariam a mater-se na corte. Cersei tem um irmão gêmeo, Jaime, com quem tem um caso incestuoso; todos seus três filhos são filhos dele. O maior atributo de sua personalidade é a ambição pelo poder.

Perfil
Cersei é considerada a mulher mais bela do Reino, assim como seu irmão gêmeo Jaime. Os dois eram tão parecidos em criança que várias vezes ela usava as roupas do irmão e era confundida com ele. Cersei é uma mulher atraente e possui cabelos dourados e ondulados. O autor da história, George R. R. Martin, descreveu Cersei numa entrevista como "alguém com um grande nível de narcisismo, com uma visão quase sociopata do mundo e da civilização".

Biografia

Série literária

Antecedentes 
Cersei nasceu em Rochedo Casterly minutos antes do seu irmão gêmeo Jaime, filhos de Lady Joanna com Lorde Tywin Lannister. Eles chegaram a ter experiências sexuais juntos na infância mas foram descobertos por um serviçal, que informou à mãe, que decidiu separá-los e manteve o fato em segredo do marido, ameaçando os dois de contar ao pai se eles repetissem aquilo. Aos 11 anos, Jaime foi enviado para servir como escudeiro a Lorde Sumner Crakehall, que deixou Cersei magoada. Pouco depois Joanna morreu enquanto dava à luz ao terceiro filho, o anão Tyrion, a quem Cersei culpou pela morte da mãe e começou a abusá-lo desde que era um bebê. Durante a adolescência, Cersei foi prometida ao príncipe Rhaegar Targaryen, e ela se apaixonou por Rhaegar e escondeu esta paixão de seu irmão. Acreditando que seu casamento com o príncipe herdeiro iria ser anunciado em breve, Cersei foi com duas amigas, a Lady Melara Hetherspoon e a Lady Jeyne Farman (que logo foi embora), a uma bruxa, chamada "Maggy". Intimidada com as ameaças de Cersei, a bruxa fez três profecias: que ela iria casar com um rei, não com um príncipe, e que seria trocada por uma mulher mais nova e mais bonita; que seus filhos morreriam ainda durante a vida dela e que seu "pequeno irmão" iria por fim à sua vida. Melara então perguntou à bruxa se ela se casaria com o irmão de Cersei (o Jaime), e ouviu que não, e que sua vida se encerraria em breve, naquela mesma noite, implicando em que Cersei mataria a amiga para impedi-la de falar sobre a profecia. Cersei passou toda sua vida tentando evitar que as profecias da bruxa se realizassem e desenvolveu uma grande paranoia sobre isso.

Um ano depois, o até então Rei-Louco Aerys Targaryen rejeitou a proposta de casamento de seu filho mais velho e herdeiro Rhaegar com Cersei, humilhando Tywin Lannister.  Cersei então foi enviada por seu pai para a cidade de Porto Real (capital dos Sete Reinos), e nos anos seguintes ele recusou todas as outras ofertas de casamento. Quando os gêmeos tinham quinze anos, Jaime, que há pouco tempo tinha sido feito cavaleiro no campo de batalha, parou em Porto Real em sua volta para Rochedo Casterly para visitar sua irmã de quem estava separado há anos. Ela o informou que seu pai pretendia casá-lo com Lysa Tully, filha de Lord Hoster Tully, e o persuadiu a se juntar à Guarda Real para ficar perto dela, após dormirem juntos pela primeira vez. Os dois começaram um caso que durou até a manhã do casamento de Cersei com Robert Baratheon, que se tornou rei após usurpar o Trono de Ferro. Apesar dela estar alegre com o casamento, Baratheon era um homem que nunca a amou de verdade e a traía repetidamente. Assim, ela reatou seu romance com o irmão e teve três filhos dele: Joffrey, Tommen e Myrcella, como sendo filhos de Robert Baratheon.

A Game of Thrones 
Robert Baratheon, Cersei e a maioria da corte visitam o Norte para nomear o Lorde Ned Stark como a Mão do Rei. Durante a visita real a Winterfell￼￼, o castelo da Casa Stark, o filho de Ned, Bran Stark, surpreende Cersei e Jaime cometendo incesto numa torre. Para prevenir que o crime e o adultério sejam descobertos, Jaime empurra Bran do alto da torre; ele sobrevive, mas não tem nenhuma memória do que aconteceu e fica paraplégico. Eventualmente, Ned descobre a verdade sobre a infidelidade de Cersei com o irmão e a confronta, dando a ela a oportunidade de fugir para um exílio e assim evitar que seus filhos enfrentassem uma quase certa execução. Cersei, por sua vez, tinha arranjado para que Robert fosse morto de maneira aparentemente acidental durante uma caçada. Quando o rei morre, ela assume o controle como regente e manipula para que Ned seja preso por traição. Cersei pretende que Stark confesse seu crime publicamente e seja condenado a se juntar à Patrulha da Noite para sempre como punição, mas seu filho Joffrey Lannister, que assumiu a coroa dos Sete Reinos de Westeros, o executa em vez disso.

A Clash of Kings 
Frustrado com os muitos erros políticos de Cersei, bem como a incapacidade de controlar Joffrey, Tywin nomeia Tyrion como Mão do Rei com ordens explícitas de controlar a irmã e o sobrinho. Na capital, Tyrion entra numa luta amarga pelo poder com Cersei, subvertendo sua autoridade e removendo seus partidários das posições de poder. Na ausência de Jaime, Cersei começa a ter outros amantes, incluindo seu primo Lancel. Quando Stannis Baratheon, o irmão de Robert, aporta em Porto Real para reclamar o poder, Cersei e Joffrey se escondem numa torre, deixando Tyrion planejar a defesa da cidade. No último momento, Tywin chega a tempo de forçar Stannis a se retirar, salvando a cidade.

A Storm of Swords 
Após assumir formalmente a sua nova posição de Mão do Rei, Tywin deixa claro a Cersei que ela não é mais bem vinda às reuniões do Pequeno Conselho, retirando dela de facto sua autoridade política. Além disso, como uma condição da aliança dos Lannister com a Casa Tyrell, Tywin pretende casar Cersei com Wilas Tyrell, o herdeiro da casa. Esta situação política é afetada quando Joffrey é envenenado em seu banquete de casamento. Enlouquecida com a perda do filho mais velho, Cersei acusa o odiado irmão anão Tyrion de ter morto seu filho por vingança. Ela manipula para que Tyrion seja condenado no julgamento, subornando e ameaçando testemunhas. Quando Tyrion exige um julgamento por combate, Cersei escolhe o enorme e imponente Gregor Clegane, "A Montanha", como o campeão da coroa. Montanha vence o combate, derrotando o campeão de Tyrion, Oberyn Martell. Tywin então proclama Tyrion culpado e o condena à morte, mas o anão escapa da prisão com a ajuda do irmão Jaime e mata o pai. Cersei assume novamente o controle total de Porto Real.

A Feast for Crows 
Com a morte de seu pai e de seu filho mais velho. Cersei passa a exercer o poder de facto no reino. Seu filho mais novo, Tommen Baratheon, é coroado rei, mas muito novo ainda é considerado fraco, assinando todos os decretos que são colocados à sua frente. Porém, Cersei está governando um reino à beira da ruína. As pesadas perdas sofridas pela Casa Lannister na guerra, combinadas com as dificuldades de tempo de guerra para o comércio e a colheita, faz com que ela dependa cada vez mais dos recursos da Casa Tyrell, que se aproveitam desta posição para começar a construir poder na capital, muito para a consternação de Cersei.

A Dance with Dragons 
Cersei confessa ao Grande Meistre Pycelle várias das acusações menores que pesam contra ela, como ter tido relações adúlteras com seu primo  Lancel Lannister. Ela não admite, no entanto, ter matado o Rei Robert ou que seus filhos são fruto de incesto. Sua confissão parcial é suficiente para que os  septões a liberem da prisão até o julgamento das acusações restantes; as acusações mais graves de regicídio e incesto deverão ser resolvidas em julgamento por combate. Cersei é punida com uma caminhada da vergonha, nua e forçada a caminhar pela capital em meio ao povo, que a insulta e lhe joga frutas e verduras podres, chegando quase acabada em lágrimas ao final. Confinada na Fortaleza Vermelha, enquanto espera julgamento, o reino agora é controlado por Pycelle e seu escudeiro de fé Kevan. Porém, num grande golpe de sorte, Varys retorna à capital e mata Pycelle e Kevan. No fim do livro, o destino de Cersei é desconhecido.

Genealogia 

|-
|style="text-align: left;"|Referências e notas:

|}

Série de televisão

1ª temporada (2011) 
Cersei descobre que seu marido, o rei Robert Baratheon, está próximo de descobrir que seus filhos são na verdade fruto do incesto entre ela e seu irmão gêmeo Jaime. Robert morre numa armadilha montada para ele por Cersei durante uma caçada de javali, antes que Ned Stark possa informá-lo da verdade sobre Cersei. Ela manobra para que filho Joffrey assuma o trono com ela como conselheira política e rainha regente, e acusa Stark de traição à coroa. Cersei não consegue ter controle sobre o filho, que ao invés de banir Stark para a Patrulha da Noite, como ela desejava, manda decapitá-lo.

2ª temporada (2012) 
O pai de Cersei, Tywin Lannister, decide que ela não consegue ter controle sobre o reino e manda o irmão menor, o anão Tyrion, dividir com a irmã as funções de conselheiro real. Os dois não se entendem e frequentemente tentam sabotar a autoridade do outro frente à coroa. Ao fim da temporada, Tyrion acumula mais influência sobre o Trono de Ferro e envia a única filha de Cersei, a princesa Myrcella Lannister, contra a vontade da mãe, para se casar com o príncipe Trystane Martell do reino de Dorne.

3ª temporada (2013) 
Cersei teme que a Lady Margaery Tyrell, a esposa de Joffrey, tente usurpar o poder dela como rainha dos Sete Reinos e tenta sem sucesso, separá-la do filho. Ela fica encantada quando o pai Tywin descobre os planos dos Tyrell de casar Sansa Stark com o irmão de Margaery, o Lorde Loras Tyrell, e intervém para que ao invés disso Sansa case-se com Tyrion, mas fica furiosa quando o pai também ordena que ela se case com Loras. Quando Jaime retorna a Porto Real, ele imediatamente procura Cersei, que fica chocada em descobrir que ele perdeu uma mão.

4ª temporada (2014) 
Cersei consegue que Tyrion seja preso após o envenenamento de Joffrey, acusando-o do assassinato. Ela sabe que não foi o irmão, mas quer vê-lo morto, com o que Jaime não concorda. Cersey manipula o julgamento do irmão, de maneira que as testemunhas, inclusive ela, dão relatos falsos ou incompletos para implicar Tyeron e também Sansa no crime. Tyrion pede um julgamento de combate e Cersei escolhe o mostruoso Ser Gregor "A Montanha" Clegane para o combate representando a coroa para que Tyrion não tenha qualquer chance; ao mesmo tempo, ela promete uma nobre donzela e todos seus dotes em casamento para o amigo e protetor do anão, Bronn, comprando-o assim para que ele não lute pelo anão. Os desejos de Cersei se realizam quando Clegan mata em combate o campeão de Tyrion, a Lady Oberyn Martell, mas continua se recusando a casar com Loras, ameaçando mesmo a seu pai de contar a verdade a todos sobre os filhos e o relacionamento com Jaime, que só Tywin sabe. Tywin rejeita suas ameaças mas acaba sendo morto logo depois por um Tyrion fugitivo da prisão.

5ª temporada (2015) 
Cersei recebe uma ameaça de Dorne, onde a filha Myrcella está, prometida em casamento a Trystane Martell, e envia Jaime para trazê-la de volta, mas a menina morre envenenada por Ellaria Sand e as Serpentes de Areia. O filho mais novo, Tommen Lannister, se casa com a Lady Margaery Tyrell do Highgarden (em português: Jardim de Cima), que ficou viúva de Joffrey no mesmo dia do casamento, e Cersei teme pela influência dela sobre o filho, ainda um adolescente. Temerosa de perder seu poder, ela se encontra com o líder religioso Grande Meistre Pycelle, dando a ele autoridade para restabelecer a Fé Militante. Para desestabilizar a Casa Tyrell, Cersei consegue que o Alto Pardal, o Alto Septão da Fé dos Sete, prenda Loras Tyrell por homossexualidade, com Margaery também sendo presa por perjúrio, após mentir para defender Loras. Entretanto, suas manipulações tem um fim quando Lancel, seu ex-amante e agora um membro da Fé Militante, confessa seu caso com Cersei e seu papel no assassinato de Robert Baratheon, também acusando-a de incesto, fazendo com que o Alto Pardal a prenda. Cersei acaba sendo liberada para retornar à Fortaleza Vermelha após confessar sua relação com Lancel, mas tem os seus longos cabelos loiros-queimados cortados bem curtos e é obrigada a desfilar nua pela cidade na frente do povo como punição.

6ª temporada (2016) 
Cersei continua na Fortaleza Vermelha confinada nas câmaras e sem autoridade. Apesar de aceitar as desculpas de seu filho, o rei, pela falta de ação quando ela foi presa pelos fanáticos religiosos, ela continua sem contato com os outros membros da corte. O filho a informa que o Alto Pardal planeja que Margaery também faça uma caminhada da vergonha como espiação antes do julgamento de Cersei, e conspira com o Pequeno Conselho par que o exército dos Tyrell marchem sobre o Septo de Baelor para resgatar a rainha e o irmão Loras. Seu plano acaba quando descobre que a própria Margaery se juntou à Fé dos Sete e convenceu Tommen a mesclar a Fé com a Coroa. Mesmo estando sem aliados, Cersei opta por continuar presa em Porto Real, tendo nomeado Ser Gregor como seu campeão num julgamento de combate. Entretanto, Tommen anuncia que os julgamentos por combate estão extintos e Cersei será julgada pelos Sete. Ela arranja com seu colaborador Qyburn um cadeia de explosivos de fogo vivo a serem detonados durante a reunião do Septo para o julgamento de Loras, e mata numa explosão o Alto Pardal, Margaery, Loras e todo o Pequeno Conselho além dos soldados da Fé. Como resultado, Tommen comete suicídio saltando do alto do castelo, deixando Cersei completamente devastada ao ver a profecia de Maggy, a bruxa, se cumprindo. Com a Casa Baratheon oficialmente extinta e ninguém para se opor em Porto Real, Cersei é oficialmente coroada como Rainha dos Sete Reinos.

7ª temporada (2017) 
A sós, em conversa com Jaime enquanto observa um mapa de Westeros sendo pintado no chão do palácio, Cersei comenta que eles estão sozinhos e cercados de inimigos por todos os lados. Ela reúne os nobres de Westeros para avisá-los que precisam se unir e lutar juntos para enfrentar a ameaça de Daenerys Targaryen e seus aliados, e que a última filha do "Rei Louco", de triste lembrança para todos por seu reinado de terror, não é melhor que o pai. Qyburn a leva até os calabouços da Fortaleza Vermelha onde estão os ossos dos antigos dragões de Aegon Targaryen e lhe mostra uma nova arma criada por seus inventores, uma enorme besta projetada para matar os novos dragões vivos de Daenerys. O Euron Greyjoy a visita e lhe oferece aliança, visando um casamento com Cersei; ela o recusa, mas ele promete que voltará trazendo presentes irrecusáveis. Depois de atacar e destruir a frota dos Greyjoy, ele volta a Porto Real trazendo como prisioneiras Yara Greyjoy, sua sobrinha, e Ellaria Sand (a assassina de Myrcella), e sua filha Tyene Sand (uma das Serpentes da Areia), e a única que escapou viva do ataque de Euron. Cersei prende as duas no calabouço e beija Tyene nos lábios, envenenando-a como Ellaria fez com sua filha, Myrcella, dizendo que não a matará, mas que ela viverá para ver a filha morrer envenenada como a dela morreu, presa ali vendo o corpo de Tyene apodrecer depois de morta. Depois, procura Jaime e faz amor com ele.

Depois de dispensar Qyburn, que agora é a  Mão da Rainha, Cersei recebe Jaime que retorna da batalha e lhe diz ser impossível derrotar Daenerys Targaryen. Cersei diz que se for o caso morrerá lutando, mas que espera um futuro melhor para eles e o novo filho de Jaime de quem está grávida. Para surpresa e alegria do irmão, diz que não esconderá a paternidade do bebê. Jaime lhe conta da confissão de Olenna Tyrell de que foi ela quem envenenou Joffrey e do encontro secreto com Tyrion, que veio secretamente a Porto Real propor uma aliança contra os Caminhantes Brancos, nos quais Cersei não acredita; Cersei diz que já sabia do encontro secreto e acha que uma trégua será boa para os Lannister e o futuro bebê.

Cersei vai ao Fosso do Dragão em Porto Real para a reunião com Daenerys, Jon Snow, Tyrion e demais aliados da rainha Targaryen. Confrontada com uma criatura morta-viva que os visitantes trouxeram do Norte para convencê-la da existência, ela aceita a trégua, mas insiste para que Jon se mantenha neutro na guerra que virá pelo controle de Westeros entre ela e Daenerys após derrotarem os Caminhantes Brancos. Jon se recusa, dizendo servir apenas a Daenerys e Cersei encerra a reunião sem acordo, mas acaba voltando atrás após uma conversa cheia de acusações e rancor mútuo entre ela e o irmão Tyrion em seu gabinete. Mais tarde ela vê Jaime traçando os planos para a ajuda dos Lannister ao Norte com seus generais e pede uma conversa particular com o irmão. Na conversa, ela lhe diz que sua aceitação do acordo era um blefe e não tem real intenção de enviar suas tropas ao Norte, esperando que os outros se matem para depois derrotar o que restar. Jaime tenta convencê-la que aquela é uma guerra de todos juntos contra os mortos, mas Cersei mantém sua posição e diz que eles serão ajudados pelas forças que Euron Greyjoy foi buscar em Essos. Indignado com a posição de Cersei, Jaime diz que cumprirá sua promessa e desafia Cersei a impedi-lo; Cersei ordena ao "Montanha" que o mate, mas é um blefe e Jaime sai de Porto Real a cavalo, solitário e sem exército, para se unir a Daenerys, Jon e Tyrion, deixando Cersei sozinha na Fortaleza Vermelha.

8ª temporada (2019) 
Cersei é informada que os Caminhantes Brancos destruíram a muralha e se dirigem para o sul, mas não se importa, agora que Euron Greyjoy voltou de Essos trazendo os mercenários da Companhia Dourada; pelos feitos de Euron, ela acaba fazendo sexo com ele. Depois manda Qyburn dar uma besta especial a Bronn, a mesma com que Tyrion matou o pai, Tywin Lannister, oferecendo-lhe o título de Lorde de Riverrun e uma fortuna em ouro se usá-la para matar seu irmãos traidores Jaime e Tyrion no Norte.  Ela assiste da sacada da Fortaleza Vermelha o povo de Porto Real entrar às centenas pelos portões para escapar da invasão anunciada de Daenerys Targaryen, cujos exércitos derrotaram os mortos-vivos. Ao lado de Euron, que voltou de uma emboscada bem sucedida aos navios da rainha Targaryen em Pedra do Dragão e trouxe Missandei como prisioneira, ela mente ao amante dizendo estar grávida dele e que o filho deles reinará um dia sobre os Sete Reinos. Quando uma delegação composta de Daenerys, Tyrion, Varys, Verme Cinzento e um grupo de Imaculados se apresenta nos portões da cidade exigindo a libertação de Missandei  e a rendição de Cersei para evitar uma mortandade, ela dá um sinal ao "Montanha", que decapita Missandei na muralha à frente de todos.  Daenerys, seu dragão e seus exércitos atacam e invadem Porto Real. Drogon queima toda a frota de Euron Targaryen e destrói todos os escorpiões (as grandes bestas construídas para matá-lo), e ao comando de Daenerys começa a queimar toda a cidade e a destruir a Companhia Dourada e a Fortaleza Vermelha, que começa a desabar. Qyburn tenta levá-la com sua guarda pessoal para outra fortaleza mais segura mas no caminho aparece Sandor Clegane querendo se vingar do irmão Gregor. Qyburn é morto por Gregor "Montanha" Clegane quando tenta forçá-lo a continuar com a rainha. Cersei passa pelos irmãos que se enfrentarão até a morte e vaga pelo interior da fortaleza até se encontrar no grande salão aberto dos mapas, quando é resgatada por Jaime que foi em seu socorro. Os dois fogem para as catacumbas da fortaleza e ela implora ao irmão e amante que não a deixa morrer e salve a vida do filho deles que carrega na barriga. Quando estão abraçados, o teto do lugar desaba por cima deles, matando-os.

Crítica
 
Cersei Lannister vem sendo reconhecida e elogiada pela crítica como uma das mais complexas e multifacetadas personagens de toda a saga. A Rolling Stone a classifica como a 6ª entre as melhores personagens de Game of Thrones e a descreve como "alguém que prefere morrer a entregar o controle". Numa lista similar, a revista a colocou como a nº1 entre os "30 Melhores Vilões de Game of Thrones", descrita como "o mais perigoso ser humano em Westeros" assim como "um dos mais complexos e fascinantes personagens da televisão [...] ela é, estranhamente, também uma figura com quem se possa simpatizar, deformada por ter sido tratada toda sua vida apenas como uma cara fêmea criada para procriar por homens poderosos, e genuína em seus afetos". Alyssa Rosenburg de The Washington Post escreve: "à medida que os homens destroem uns aos outros e a si mesmos, deixando para trás uma geração de mulheres sem maridos ou filhos, Cersei pode ser a única pessoa que restou para reparar um mundo destruído". A revista VOGUE a considera mais maléfica que Ivan, o Terrível, a rainha Mary "Bloody Mary" Tudor e o rei Henrique VIII.

Atriz
A atriz Lena Headey tem conquistado enorme reconhecimento por sua interpretação de Cersei no seriado da HBO e foi indicada para três Prêmios Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática e um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante em televisão por seu trabalho. Ela e o resto do elenco foram indicados ao Screen Actors Guild Award como melhor elenco em série de drama de 2012 a 2016. Na quinta temporada da série, em 2015, a personagem foi interpretada em sua infância pela atriz Nell Williams.

Em outubro de 2014, Lena e outros atores-chave do elenco, todos contratados inicialmente para seis temporadas da série, renegociaram seus contratos para uma potencial sétima temporada com um aumento de salário para as temporadas cinco, seis e sete. The Hollywood Reporter chamou a renegociação de "enorme", comentando que os novos valores colocaria estes atores "entre os mais bem pagos da televisão a cabo".  O portal Deadline.com, que cobre as notícias de Hollywood, apontou valores próximos de US$300.000 dólares para a 5ª temporada e o valor anunciado para a sétima temporada e uma potencial oitava foi de "perto de US$500.000 dólares por episódio".

Em 2017, Headey, junto com Emilia Clarke (interprete de Daenerys Targaryen), transformou-se na atriz mais bem paga da história da televisão, com um contrato de US$1.100.000 dólares por cada episódio da nova temporada.  O jornal britânico Daily Express colocou os valores totais na casa de £2 milhões de libras, provavelmente um valor que incluiu percentagens nos direitos pela retransmissão do programa em outros países do mundo (cerca de 170) e sobre a comercialização de DVDs.

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Rainhas fictícias